Just Get It!!! é o primeiro álbum da banda Zaza. Foi gravado em 1989, e levou o selo Pazaz Records.

A música "Maybe Tomorrow" atingiu um sucesso moderado, sendo batante executada nas rádios.

Faixas

Musicos

David Dennis - vocais
Neil Zaza - guitarra
Thommie Sche - Teclados
Ray Liptak - baixo
Stick E. - bateria

Álbuns de Zaza
Álbuns de estreia de 1989